Esteve "Tito" Rabat Bergada (ur. 25 maja 1989 w Barcelonie) – hiszpański motocyklista, który obecnie ściga się w klasie MotoGP.

Osiągnięcia

125cc 
Tito, który na początku swojej drogi był m.in. wicemistrzem w mistrzostwach Hiszpanii na motocyklach o pojemności 125cc, dołączył do cyklu Motocyklowych Mistrzostw Świata w 2006 r., przejął wówczas maszynę od swojego rodaka, Aleixa Espargaro, zdobywając 11 punktów w 10 wyścigach. Kolejny rok, już jako pełno etatowy kierowca, Rabat rozpoczął od ósmego miejsca w Katarze, natomiast w czwartej eliminacji sezonu, czyli Grand Prix Chin, zaliczył swoje pierwsze podium (3. miejsce). Potem musiał czekać aż dwa lata, żeby powtórzyć ten sukces, udało się to w 2010 r. z teamem Blusens-STX (dwa razy trzecie miejsce).

Moto2 
Przenosiny do Moto2 nastąpiły w 2011, Rabat pozostał z tym samym teamem, co w 125cc. 2012 to już nowy rozdział z zespołem Pons Racing Team, gdzie dosiadał Hondy z ramą produkowaną przez Kalexa, zajął siódme miejsce w klasyfikacji generalnej (tylko jedno podoium w Japonii). Kolejny rok także spędził z teamem Sito Ponsa, a jego kolega zespołowy, Pol Espargaro, wywalczył tytuł mistrza świata kategorii Moto2, sam Esteve zaliczył najlepszy w swojej karierze sezon, trzy razy odnosząc zwycięstwo (Jerez, Indianapolis i Sepang), trzy raz stając na drugim stopniu podium i raz na trzecim, w klasyfikacji przegrał tylko z Espargaro i Scottem Reddingiem.

Do kolejnych zmagań przystąpił już jako członek zespołu Marc VDS Racing Team, zastępując Reddinga, który awansował do MotoGP, kolegą zespołowym Hiszpana będzie Fin, Mika Kallio. W 2014 roku zdobył swoje pierwsze w karierze zwycięstwo w Moto2, gdzie nie miał sobie równych (nie schodził poniżej czwartego miejsca, jedynie na torze Assen był 8).

Statystyki

Sezony 

* – sezon w trakcie

Starty 

* – sezon w trakcie

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Hiszpańscy kierowcy MotoGP
Ludzie urodzeni w Barcelonie
Urodzeni w 1989